DSB ML bezeichnet Fahrzeuge der Dänischen Staatsbahnen

 die 1929 von Triangel gebaute Baureihe DSB ML (1929) 
 die 1984 von Düwag gebaute Baureihe DSB ML (1984)
 der 1945 bei Derby Works in Derby, England gebaute und 1957 erworbene DSB Traktor 6, der 1964 zur ML 6 umgezeichnet wurde